Conques ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Conques, eine Kleinstadt und ehemalige Gemeinde im Département Aveyron
 Conques-en-Rouergue, eine Gemeinde im Département Aveyron
 Conques-sur-Orbiel, eine Gemeinde im Département Aude

Siehe auch:
 Conque